Ре́гжа () — латышская фамилия. Известные носители:

 Регжа, Ансис (род. 1963) — латвийский кёрлингист и тренер.
 Регжа, Даце (род. 1962) — латвийская кёрлингистка и тренер.
 Регжа, Эвита (род. 1982) — латвийская кёрлингистка и тренер.